Cookley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Cookley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Worcestershire
 Cookley Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Oxfordshire